La Pellerine (Maine i Loara)
 La Pellerine (Mayenne)